Teichert ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Teichert (1830–1871), deutscher Töpfer, Ofen- und Porzellanfabrikant
 Curt Teichert (1905–1996), deutsch-US-amerikanischer Geologe und Paläontologe
 Daniel Friedrich Gottlob Teichert (1796–1853), preußischer Offizier und Abgeordneter der Deutschen Nationalversammlung
 Dieter Teichert (* 1958), deutscher Philosoph
 Ernst Teichert (1832–1886), deutscher Töpfer, Ofen- und Porzellanfabrikant
 Friedrich Teichert (1887–1950), deutscher Pädagoge und Politiker (parteilos)
 Heinz Teichert (* 1939), deutscher Fußballschiedsrichter
 Klaus Teichert (* 1954), deutscher Politiker (SPD), Staatssekretär in Berlin
 Kurt Teichert (1868–1943), deutscher Milchwirtschaftler, Agrarwissenschaftler und Chemiker
 Markus Teichert (* 1970), deutscher Tischtennisspieler
 Matthias Teichert (* 1976), deutscher Skandinavist
 Nikolaus Teichert (* 1958), deutscher Pokerspieler
 Thorsten Teichert (* 1963), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Ute Teichert (* 1962), Direktorin der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf

Siehe auch:
 Deichert
 Tajchert
 Teichert-Werke